Anexo:Municipios de Córdoba puede referirse a los siguientes anexos:

 Anexo:Municipios de Córdoba (Argentina).
 Anexo:Municipios de Córdoba (Colombia).
 Anexo:Municipios de Córdoba (España).